Alderina är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Norman 1903. Alderina ingår i familjen Calloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Alderina